John Fred Young é o baterista e também compositor da banda americana Black Stone Cherry. Aprendeu a tocar bateria muito cedo aos 5 anos de idade,até então não levava as batucadas e aos 15 anos resolveu se dedicar ao instrumento é no dia 4 de Junho de 2001 formou a banda Black Stone Cherry.

Curisosidades

É filho de Richard Young,guitarrista e compositor do Kentucky Headhunter e sobrinho de Fred Young baterista do Kentucky Headhunter.
Atualmente namora com a modelo Ashley Pedigo

Discografia

Rock n' Roll Tape (2003)
Black Stone Cherry (2006)
Folklore and Superstition (2008)
Live at the Astoria, London (31.10.07) (2007)
Between The Devil and the Deep Blue Sea (2011)

Ligações externas
  Fã-site Brasileiro

Bateristas dos Estados Unidos